Rangel (Luanda) — município da área urbana de Luanda, Angola
Rangel (Venezuela) — município
Grupo Rangel — empresa de logística portuguesa

Desambiguações de topônimos